Асиялан (также - Аси-Ялань, редко по произношению — Асиялань, варианты транскрипции Асниялан, Ась-Елань () — деревня в Ишимбайском районе Башкортостана, входит в состав Иткуловского сельсовета.

Географическое положение 
Расположена у берегов реки Селеук, в труднодоступной горно-лесистой части района.

Расстояние до:
 районного центра (Ишимбай): 40 км,
 центра сельсовета (Верхнеиткулово): 15 км,
 ближайшей ж/д станции (Салават): 55 км.

История 
Основана между 1896 и 1906 годами как хутор в Азнаевской волости. Название переводится с башкирского как «Кислая поляна». В 1920 году отмечалось как кочевье.

До начала 1930-х здесь пасли скот.

Первые жители — кулаки и враги народа. Заключённые местной тюрьмы занимались лесозаготовками и сплавом леса по реке Селеук до Стерлитамака. В тюрьму этапировали заключенных, отбывших половину срока в тюрьмах Уфы.

В 1930 годы здесь был создан совхоз № 12 ОГПУ. В 1938 году совхоз переименован в совхоз № 2 НКВД.
Он считался пригородным хозяйством Уфимского торга, снабжавшего органы безопасности и моторостроительный завод.

Население

Экономика 
Развит туризм.

Примечания

Литература 
 Закон о границах, статусе и административных центрах муниципальных образований в Республике Башкортостан N 126-з от 17 декабря 2004 года
 Горьки ягоды Аси-Яланя // Газета «Выбор» № 133—134 от 8 сентября 2015 года.

Населённые пункты Ишимбайского района
Населённые пункты на реке Селеук